Thomas Umfraville ist der Name folgender Personen:

* Thomas Umfraville (Militär) († nach 1305), englischer Militär
 Thomas Umfraville (Adliger) († 1387), englischer Adliger
 Thomas Umfraville (Politiker) (um 1362–1391), englischer Politiker